Teplice ist der Name mehrerer Orte

Teplice (Teplitz-Schönau), Stadt im Okres Teplice, Tschechien, 
Teplice nad Metují (Wekelsdorf), Stadt im Okres Náchod, Tschechien
Teplice nad Bečvou (Teplitz-Bad), Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien 

Gemerské Teplice, Gemeinde in der Slowakei
Nová Teplice (Neu Teplitz), Gemeindeteil von Chyše, Okres Karlovy Vary, Tschechien
Rajecké Teplice (Bad Rajetz), Stadt in der Slowakei
Sklené Teplice (Glashütten), Gemeinde in der Slowakei
Šumberská Teplice, früherer Name der Gemeinde Vernířovice (Wermsdorf), Okres Šumperk, Tschechien
Trenčianske Teplice (Trentschin-Teplitz), Okres Trenčín, Slowakei
Turčianske Teplice (Bad Stuben), Bezirksstadt in der Slowakei

Siehe auch:
 Teplitz